В состав Ровненской области Украины входят 11 городов.

См. также 
 Города Украины

Примечания 

Ровненская область